Bundestagswahlkreis 84 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow – Köpenick (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Duisburg I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Dinslaken (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Moers (1949 bis 1961)